Hyponephele salona är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1909. Hyponephele salona ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
salona